Radcliffe ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Radcliffe-Brown (1881–1955), britischer Sozialanthropologe
 Amos H. Radcliffe (1870–1950), US-amerikanischer Politiker
 Ann Radcliffe (1764–1823), englische Schriftstellerin
 Charlotte Radcliffe (1903–1979), britische Schwimmerin
 Cyril Radcliffe, 1. Viscount Radcliffe (1899–1977), britischer Rechtsanwalt und Publizist 
 Daniel Radcliffe (* 1989), britischer Schauspieler 
 Eric Radcliffe (* 1950), britischer Toningenieur, Gitarrist und Produzent
 Fred Radcliffe (* ≈1915-19??), US-amerikanischer Jazzmusiker
 George Radcliffe (1877–1932), englischer Fußballspieler
 George L. P. Radcliffe (1877–1974), US-amerikanischer Politiker
 Jack Radcliffe (* 1960), US-amerikanischer Pornodarsteller
 Jasper Radcliffe (1683–1711), britischer Politiker

 Lewis Radcliffe (1880–1950), US-amerikanischer Zoologe
 Mark Radcliffe (* 1952), US-amerikanischer Filmproduzent, Regieassistent und Filmproduktionsleiter
 Mary Ann Radcliffe (1746–1818), britische Schriftstellerin
 Nora Radcliffe (* 1946), schottische Politikerin
 Paula Radcliffe (* 1973), britische Langstreckenläuferin
 Ted Radcliffe (1902–2005), US-amerikanischer Baseballspieler
 Timothy Radcliffe (* 1945), englischer Priester

Radcliffe ist der Name oder Namensbestandteil folgender Orte:

 Radcliffe (Iowa), im Hardin County, Iowa, Vereinigte Staaten
 Radcliffe (Greater Manchester), Ort im Großraum Manchester, Großbritannien
 Radcliffe (Northumberland), Gemeinde in Northumberland, Großbritannien
 Radcliffe on Trent, Gemeinde in Nottinghamshire, Großbritannien

Radcliffe steht für:

 (1420) Radcliffe, Asteroid des Hauptgürtels
 Radcliffe College, Frauencollege in Cambridge, Vereinigte Staaten
 Radcliffe Observatory, Observatorium in Oxford, England
 Radcliffe Camera, Gebäude in Oxford, England
 Radcliffe Tower, Teil eines Herrenhauses in Radcliffe, Großraum Manchester, Großbritannien

Siehe auch:

 Radcliff
 Radclyffe
 Ratcliffe
 Ratcliff